

Geografia 
 Urt  – un comune francese situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici nella regione dell'Aquitania

Sigle 
 União Recreativa dos Trabalhadores  – società calcistica brasiliana
 Unión de Rugby de Tucumán  – organizzazione che governa il gioco del rugby nella provincia di Tucumán (Argentina)
 Urban Terror  – videogioco sparatutto in prima persona

Codici 
 URT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Surat Thani (Thailandia)
 urt – codice ISO 639-3 della lingua urat